Choorstraat (Delft), straat in Delft
Choorstraat ('s-Hertogenbosch), straat in de Nederlandse stad 's-Hertogenbosch
Choorstraat (Utrecht), straat in de Nederlandse stad Utrecht

En ook:
Zusters van de Choorstraat, een congregatie uit 's-Hertogenbosch.